Соха́:
 Соха — древнее русское пахотное орудие труда.
 Соха — единица налогообложения на Руси.

Топоним 
 Соха — деревня в Печорском районе Псковской области России.
 Соха — деревня в Старожиловском районе Рязанской области России.
 Соха — одно из названий квартала Морнингсайд-Хайтс в Нью-Йорке.

Фамилия 
 Соха, Александра (род. 1982) — польская фехтовальщица-саблистка, чемпионка Европы, призёрка чемпионатов мира.
  (род. 1981) — польский футболист.
 Соха, Роман Васильевич (род. 1975) — украинский общественный деятель, политик. Народный депутат Украины IX созыва.
  (род. 1988) — польский футболист.

См. также 
 Саха